Alap, község Fejér megyében;
 Alap, magyar férfikeresztnév;
 alap, címertani fogalom;
 alap, matematikai fogalom;
 alap, pénzügyi fogalom.